Monday Morning in a Coney Island Police Court é um filme mudo norte-americano em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido por D. W. Griffith em 1908.

Elenco 
John R. Cumpson
Harry Solter
Edward Dillon
George Gebhardt
Robert Harron
Dell Henderson
Anthony O'Sullivan
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco